В данный список самых длинных висячих мостов включены все завершённые автомобильные и железнодорожные висячие мосты, длина основного пролёта (расстояние между двумя опорами) которых составляет  или более, и которые при этом не являются вантовыми.

Список 
Список мостов с длиной основного пролёта свыше  обновлён по состоянию на август 2016года.

Карта

См. также 
 Список самых длинных вантовых мостов

Примечания

Ссылки 

 Описания и фотографии висячих мостов на Bridgemeister.com
 Информация о висячих мостах на Structurae.de

Длинные
 
Рейтинги